Терминът може да се отнася до:

 Човешкия глас
 Партия в многогласното пеене
 Упражняването на вот при избори